Henrik Moltke kan henvise til flere personer:

 Henrik Moltke (amtmand) - en dansk amtmand (1799-1847)
 Henrik Moltke (journalist) - en dansk journalist (født 1976)